Il Penisola Sorrentina rosso frizzante naturale è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino più o meno intenso
odore: vinoso, intenso, fruttato
sapore: frizzante, sapido, di medio corpo, nettamente vinoso, morbido, a volte con vena amabile

Storia

Abbinamenti consigliati 
primi piatti a base di frutti di mare, frutti di mare.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Piedirosso
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Schioppettino